Kaltbad steht für:

 Rigi-Kaltbad, Bahnstation, früher Belle-Epoque-Hotel mit Bädern, auf der Rigi
 Kaltwasserbecken bei der Sauna